Antonelli ima više značenja:
 Antonelli, Bari
 Antonelli, Verona